

Pessoas
Mirna Pinsky (1943) - escritora brasileira.
Mirna Spritzer (1957) - atriz brasileira.
Mirna Rubim (1961) - cantora lírica brasileira.

Localidades

Mirna Peč
Mirna (Eslovênia)

Outros
MiRNA
11194 Mirna - um asteroide

Desambiguação
Desambiguações de topônimos